

Patronymie 

 Karl Flach (1821-1866), ingénieur chilien d'origine allemande, inventeur du sous-marin qui porte son nom, et disparu en mer à son bord.
 Karl-Hermann Flach (1929-1973), journaliste et homme politique ouest-allemand ;
 Ken Flach (1963-2018), joueur américain de tennis ;
 Jacques Flach (1846-1919), juriste et historien français.
 Matthias Flach (né en 1963), mathématicien allemand.

Divers 
 Flach Film ;
 Flach Pyramide Internationale ;
 Flach, sous-marin chilien.

Voir aussi 
 
 Flaque

Homonymie de patronyme